South Beach (Miami Beach), een wijk in Miami Beach
 South Beach (Florida), een plaats in de Verenigde Staten
 South Beach (New York), een wijk in Staten Island, New York
 South Beach (1993), een Amerikaanse actie-/avonturenserie
 South Beach (2006), een Amerikaanse dramaserie